Copa Claro 2011 — 14-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в аргентинском городе Буэнос-Айрес, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2011 году турнир прошёл с 14 по 20 февраля.

Первым сеянным в одиночном турнире являлся испанец Николас Альмагро (№ 13 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Николас Альмагро выигрывает свой 2й одиночный турнир на соревнованиях ассоциации в году и 9й за карьеру.
 Хуан Игнасио Чела выходит в свой первый одиночный финал на соревнованиях ассоциации в году и 12й за карьеру.

Парный разряд

Факты 
 Оливер Марах выигрывает свой первый в году и 9й за карьеру парный титул на соревнованиях мирового тура.
 Леонардо Майер выигрывает свой первый в карьере парный титул на соревнованиях мирового тура.

См. также 
 Copa Claro
 Мировой тур ATP 2011
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Аргентина
Теннис
Февраль 2011 года
2011